Больша́я Рассо́ха — название рек:

 Большая Рассоха (приток Берёзовой) — в Республике Коми
 Большая Рассоха (приток Большого Ашапа) — в Пермском крае
 Большая Рассоха (приток Большого Томана) — в Республике Коми
 Большая Рассоха (приток Гусихи)
 Большая Рассоха (приток Лытвы) — в Пермском крае
 Большая Рассоха (приток Малого Номбура) — в Республике Коми
 Большая Рассоха (приток Сарёды) — в Республике Коми
 Большая Рассоха (приток Четласа) — в Архангельской области